'Loga este un nume propriu, care se poate referi la:

 România, români, școli 

 Constantin Diaconovici Loga (1770 - 1850), scriitor, educator și director de școală român din Banat, din vremea Imperiului Habsburgic, originar din Caransebeș, unde a decedat și este îngropat;
 Colegiu Național Constantin Diaconovici Loga (fostul Liceul C. D. Loga''), liceu prestigios din Timișoara, fondat în 1919, onorând educatorul C. D. Loga.
 Colegiul Național "C.D. Loga" Caransebes, colegiu, al cărui nume onorează localnicul C.D. Loga.
 Liceul Pedagogic "Constantin Diaconovici-Loga" Caransebes - liceu pedagogic, purtând numele educatorului bănățean.

Locuri din Niger 

 Loga (comună Niger)
 Loga (departament Niger), a se vedea departament, unitate teritorială a Nigerului,

Referințe 

Nume proprii